Les  ( en français) forment une famille éteinte et fossile de grands ptérosaures ptérodactyloïdes ayant vécu au Crétacé supérieur entre autres en Amérique du Nord et en Afrique du Nord. Ils sont caractérisés par une crête distincte et allongée faisant saillie à l'arrière de la tête.

La famille a été créée par le paléontologue américain Othniel Charles Marsh en 1876.

Étymologie 
Le nom de la famille a été  donné par le genre Pteranodon, du grec ancien  /  (« aile ») et  /  (« sans ») et  (« dents »).

Historique et classification 
Les ptéranodontidés ont d'abord été décrits en Amérique du Nord dans des sédiments datés du Coniacien au Campanien. Ils sont peut-être aussi présents au Japon.
D'autres restes fossiles ont ensuite été découverts dans le Crétacé terminal (Maastrichtien) sur plusieurs sites en Amérique du Nord, et surtout en Afrique du Nord et plus largement dans les sédiments déposés dans l'ancien océan Téthys, où les fossiles de ces animaux apparaissent comme assez communs.
Ces nombreuses espèces de ptéranodontidés et de nyctosauridés témoigneraient d'une radiation évolutive dans cette région juste avant la grande extinction de la fin du Crétacé.
En outre, des études phylogénétiques ont montré qu’elles représentent des  datant de beaucoup plus tôt au Crétacé.

Phylogénie 
Lors de la description du genre marocain Tethydraco en 2018, ses inventeurs Nicholas Longrich et ses collègues ont réalisé une analyse cladistique des Pteranodontia qui montre que les Pteranodontidae sont en groupe frère de l'autre famille de Pteranodontia, les Nyctosauridae.

Cladogramme 
Le cladogramme ci-dessous résulte de l'analyse phylogénétique de B. Andres, J. Clark et X. Xu en 2014, mise à jour en 2018 :

Voir aussi 
 Pterosauria
 Azhdarchidae

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ptérosaure du Crétacé supérieur
Pterodactyloidea
Taxon fossile décrit en 1876